Le tournoi de tennis de Bogota est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2001, classée en catégorie Tier III, se dispute du 19 au .

Paola Suárez remporte le simple dames. En finale, elle bat Rita Kuti-Kis, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Tathiana Garbin et Janette Husárová.

Résultats en simple

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bogota
 Saison 2001 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2001
Bogota
Sport en Colombie en 2001
Tennis en février 2001